Перелік переможців Супербоулу () — щорічної фінальної гри, що визначає переможця у Національній Футбольній Лізі з американського футболу.

Див. також 
 Американський футбол
 Національна футбольна ліга
 Супербоул

Американський футбол
Національна футбольна ліга
Спорт у США